Sanda Toma peut désigner :
 Sanda Toma (née en 1956), une rameuse d'aviron roumaine ;
 Sanda Toma (née en 1970), une kayakiste roumaine.